Anglo–maráthské války byly tři války na Indickém poloostrově, mezi Maráthskou říší a Britskou Východoindickou společností. Jednalo se o tyto konflikty:

 První anglo-maráthská válka (1775–1782)
 Druhá anglo-maráthská válka (1802–1805)
 Třetí anglo-maráthská válka (1817–1818) (známá též jako Pindarská válka)